Taziano – nome proprio di persona italiano maschile
 Taziano – politico dell'Impero romano d'Oriente
 Taziano il Siro – apologeta del II secolo
 Antonio Taziano – politico romano del IV secolo
 Flavio Eutolmio Taziano – politico romano del IV secolo, figlio del precedente

Pagine correlate
 San Taziano

Altri progetti